Vörös Segély (1922–1947) nemzetközi szervezet a baloldali üldözöttek és családjaik megsegítésére.
 Vörös Segély (1923–1937) magyarországi szervezet a baloldali üldözöttek és családjaik segítésére.
 Vörös Segély (1931–1933) az azonos nevű szervezet által kiadott illegális lap.